Валансье́н — многозначный темин.

Топоним 
 Валансьен — город на севере Франции, коммуна в департаменте Нор.
 Валансьен — французский футбольный клуб из города Валансьен.
 Валансьен — округ во Франции, один из округов в регионе Нор-Па-де-Кале.
 Валансьен — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.

Фамилия 
 Валансьен, Ашиль (1794—1865) — французский зоолог и ихтиолог.
 Валансьен, Пьер-Анри де (1750—1819) — французский живописец-пейзажист.

См. также 
 Валансьен-Нор — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор
 Валансьен-Сюд — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор
 Валансьен-Эст — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор